Флаг муниципального образования Курга́нинское городское поселение Курганинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 июля 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6282.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Курганинского городского поселения в зелёном, голубом, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «По краю зелёного поля идущий  и обернувшийся серебряный конь с золотой гривой, хвостом, копытами и сбруей, покрытый лазоревой попоной с золотой бахромой внизу, обременённой двумя золотыми музыкальными горнами накрест раструбами вниз, под лазоревой волнистой главой с серебряной наружной и внутренней каймами внизу, пересеченной зеленью и обременённой двумя зелёными горами, из которых первая выше».

Обоснование символики 
О названии города говорят зелёные курганы на фоне чистого голубого неба, вдоль которых течёт река Лаба.

Зелёный цвет полотнища символизирует свободу, надежду, изобилие и значимость сельского хозяйства в жизни города. Зелёный цвет также символ, жизни и возрождения.

Герб города Курганинска, на основе которого разработан флаг города, создан на традициях кубанского казачества. Серебряный (белый) конь в профиль, в величественной позе — символизирует казацкую храбрость, удаль, стремительность, ловкость.

Лазоревая (голубая) попона коня с изображением музыкальных труб говорит о величии и красоте кубанской земли, а также музыкальности, песенности, без которых трудно представить быт казаков Кубани. Флаг города Курганинска свидетельствует о боевой готовности защищать свою Родину в час испытаний.

Голубой цвет — символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели и чистого неба.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, богатства, величия, интеллекта и прозрения.

Примечания